Rainham (Kent)
 Rainham (Londres)
Toponymie britannique